Мужская национальная сборная Панамы по софтболу — представляет Панаму на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Федерация софтбола Панамы ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты

Панамериканские игры

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна

Чемпионаты Южной Америки

Примечания

См. также 
 Женская сборная Панамы по софтболу

Ссылки 
  (Федерация софтбола Панамы, официальная страница)
 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Панама
Софтбол в Панаме
Софтбол мужская